Tadzjieks voetbalelftal (mannen)
 Tadzjieks voetbalelftal (vrouwen)